Лениндорф — названия населенных пунктов:

Россия 

 Лениндорф — название села Рассвет Тарумовского района Дагестана.
 Лениндорф — название села Ленинское Красногвардейского района Крыма.
 Лениндорф — название села Дивное Первомайского района Крыма, ликвидировано в 1977 г.

Украина 

 Лениндорф — до 1946 г. название села Карабулат в Скадовском районе Херсонской области.

Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина